Salta-martim pode referir-se a:
 Sapindus saponaria - planta também conhecida como Fruta-de-sabão.
 Insetos da família Elateridae
 Insectos do género Pyrophorus

Desambiguação